Süßkraut ist eine Bezeichnung für zwei krautige Pflanzen mit Inhaltsstoffen hoher Süßkraft:
 Aztekisches Süßkraut
 Stevia rebaudiana, ein Vertreter der Gattung der Stevien (Stevia)

Süßkraut ist ferner
 eine in der süddeutsch-österreichischen Küche verbreitete Zubereitungsart von Weißkohl